Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет 2007 года прошёл в два этапа с 26 сентября 2006 года по 15 апреля 2007 года. За 7 путёвок на финальный турнир боролись 44 сборные. В соревнованиях принимали участие футболистки, родившиеся после 1 января 1988 года.

Турнир проходил в два этапа. В первом раунде 44 сборные были разделены на 11 групп. В рамках мини-турниров команды, занявшие первые два места, и две лучшие третьи сборные вышли во второй раунд. Шесть победителей второго этапа и лучшая команда, занявшая второе место, вышли на финальный турнир, где присоединились к хозяевам чемпионата сборной Исландии.

Первый квалификационный раунд 
Сборные, занявшие первые два места в группах, и две лучшие среди занявших третьи места, выходят во второй раунд.

Хозяева групп выделены курсивом.

Группа 1 
 26 сентября — 1 октября 2006

 Швеция 7:0 Фарерские острова
 Франция 11:0 Казахстан
 Швеция 7:0 Казахстан
 Фарерские острова 0:7 Франция
 Франция 2:1 Швеция
 Фарерские острова 6:0 Казахстан

Группа 2 
 26 сентября — 1 октября 2006

 Польша 2:0 Армения
 Испания 14:0 Латвия
 Польша 7:0 Латвия
 Испания 3:0 Армения
 Испания 4:0 Польша
 Латвия 1:0 Армения

Группа 3 
 26 сентября — 1 октября 2006

 Бельгия 1:0 Греция
 Англия 8:0 Эстония
 Англия 2:0 Греция
 Эстония 0:9 Бельгия
 Греция 1:1 Эстония
 Англия 5:2 Бельгия

Группа 4 
 26 сентября — 1 октября 2006

 Германия 7:0 Македония
 Австрия 10:0 Грузия
 Германия 18:0 Грузия
 Австрия 7:1 Македония
 Германия 5:1 Австрия
 Македония 2:2 Грузия

Группа 5 
 26 сентября — 1 октября 2006

 Литва 1:9 Норвегия
 Нидерланды 8:1 Хорватия
 Нидерланды 7:0 Литва
 Хорватия 0:6 Норвегия
 Нидерланды 2:4 Норвегия
 Хорватия 3:0 Литва

Группа 6 
 26 сентября — 1 октября 2006

 Турция 0:5 Швейцария
 Венгрия 3:1 Португалия
 Швейцария 3:0 Венгрия
 Турция 0:0 Португалия
 Швейцария 2:2 Португалия
 Венгрия 3:2 Турция

Группа 7 
 26 сентября — 1 октября 2006

 Уэльс 5:0 Румыния
 Украина 5:0 Молдова
 Украина 1:1 Румыния
 Уэльс 10:0 Молдова
 Уэльс 1:0 Украина
 Румыния 4:0 Молдова

Группа 8 
 3-8 октября 2006

 Дания 4:0 Северная Ирландия
 Сербия 2:0 Азербайджан
 Сербия 3:0 Северная Ирландия
 Дания 3:1 Азербайджан
 Дания 5:0 Сербия
 Азербайджан 3:1 Северная Ирландия

Группа 9 
 13-18 октября 2006

 Шотландия 6:1 Словения
 Россия 2:0 Израиль
 Шотландия 6:3 Израиль
 Россия 1:0 Словения
 Шотландия 2:1 Россия
 Словения 1:0 Израиль

Группа 10 
 26 сентября — 1 октября 2006

 Ирландия 4:0 Словакия
 Италия 6:0 Болгария
 Ирландия 5:1 Болгария
 Италия 5:0 Словакия
 Ирландия 1:0 Италия
 Словакия 2:0 Болгария

Группа 11 
 26 сентября — 1 октября 2006

 Чехия 6:1 Босния и Герцеговина
 Финляндия 4:1 Беларусь
 Чехия 3:1 Беларусь
 Финляндия 8:0 Босния и Герцеговина
 Финляндия 1:1 Чехия
 Беларусь 3:0 Босния и Герцеговина

Сравнение сборных, занявших третьи места

Второй квалификационный раунд 
Победители групп и лучшая вторая сборная выходят на финальный турнир.

Группа 1 
 10-15 апреля 2007

 Чехия 1:1 Украина
 Англия 3:0 Австрия
 Англия 1:1 Украина
 Австрия 1:1 Чехия
 Чехия 0:2 Англия
 Украина 1:0 Австрия

Группа 2 
 9-14 апреля 2007

 Португалия 0:1 Ирландия
 Франция 4:0 Нидерланды
 Франция 5:0 Португалия
 Нидерланды 0:1 Ирландия
 Франция 2:0 Ирландия
 Нидерланды 3:3 Португалия

Группа 3 
 10-15 апреля 2007

 Шотландия 3:3 Венгрия
 Германия 4:1 Швеция
 Швеция 0:0 Шотландия
 Германия 6:0 Венгрия
 Шотландия 0:3 Германия
 Венгрия 3:1 Швеция

Группа 4 
 10-15 апреля 2007

 Дания 7:0 Румыния
 Норвегия 0:0 Бельгия
 Бельгия 1:1 Дания
 Норвегия 2:0 Румыния
 Дания 1:1 Норвегия
 Румыния 1:0 Бельгия

Группа 5 
 10-15 апреля 2007

 Уэльс 0:4 Польша
 Финляндия 0:0 Россия
 Польша 0:0 Финляндия
 Уэльс 0:1 Россия
 Финляндия 1:2 Уэльс
 Россия 0:1 Польша

Группа 6 
 10-15 апреля 2007

 Испания 1:1 Италия
 Швейцария 5:0 Сербия
 Испания 11:0 Сербия
 Италия 3:2 Швейцария
 Швейцария 1:3 Испания
 Сербия 0:6 Италия

Сравнение сборных, занявших вторые места

Примечания

Ссылки 
 УЕФА
 RSSSF

2006 год в женском футболе
2007 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет